AB3 peut se référer peut faire référence à :
 (13505) 1989 AB3, un astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes ;
 AB3, une chaîne de télévision belge ;
 Panneaux AB3a et AB3b, les panneaux de signalisation de cédez-le-passage en France.
Sigle de 3 caractères
